La Minute de vérité (Their Purple Moment) est un film muet américain de James Parrott sorti en 1928 ;
 La Minute de vérité (L'ora della verità) est un film franco-italo-autrichien de Jean Delannoy sorti en 1952 ;
 La Minute de vérité (Seconds From Disaster) est une série documentaire télévisée diffusée de 2004 à 2012.